Азино — топоним:

Белоруссия 
Азино — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Азино — микрорайон в составе города Казани Республики Татарстан (ранее посёлок городского типа).
 Азино — пассажирская железнодорожная станция.
 Азино — село в Завьяловском районе Удмуртии.

Иные значения 
 Слово «Азино» используется в Рунете при рекламировании онлайн-казино для обхода спам-фильтров.

См. также 
 
 
 Азинский